Mensuur (blaasinstrument)
 Mensuur (snaarinstrument)
 de maataanduiding in het muzieknotatiesysteem dat tot 1600 in gebruik was; zie Zwarte mensurale notatie
 Mensuur (studentenduel), een schermduel onder studenten
 een genderneutraal woord ter vervanging van manuur